Ле-Пюш () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 690 км на південь від Парижа, 115 км на південний схід від Тулузи, 50 км на південний схід від Фуа.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Ле-Пюш на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ле-Пюш на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ар'єж

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ар'єж